Мемориал Ондрея Непелы 2009 года () — соревнование по фигурному катанию прошедшее в Пьештанах с 5 по 7 ноября 2009 года. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Это был 17-й турнир проведённый с 1993 года в честь Олимпийского чемпиона 1972 года Ондрея Непелы.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты и расписание
 Мемориал Ондрея Непелы на сайте Словацкой ассоциации фигурного катания

2009 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Спорт в Словакии в 2009 году